Agis d'Argos, poeta grec contemporani d'Alexandre el gran
 Agis (gastrònom) escriptor grec.
 Agis I (s. XI aC), rei d'Esparta.
 Agis II, rei d'Esparta.
 Agis III, vintè rei de la línia Euripòntida d'Esparta.
 Agis IV, rei d'Esparta